L'acétate d'amyle (ou éthanoate d'amyle) est un ester de l'acide acétique (acide éthanoïque) et de l'un des isomères du pentanol. Il a pour formule brute .

Il existe six isomères de l'acétate d'amyle :

Il existe aussi les isomères éthanoate de 2,2-diméthylpropyle (numéro CAS ) et éthanoate de 1,2-diméthylpropyle (numéro CAS  (RS)) qui, bien qu'acétates de pentyle, ne sont pas des acétates amyliques.

Amyle